

Rosa